Грана́да () — іспаномовна власна назва; похідним є стародавнє місто в Іспанії.

Топоніми

Гранада — місто в однойменній провінції Іспанії;
 Гранада — провінція на півдні Іспанії у складі автономного співтовариства Андалусія;

Гранада — місто в Нікарагуа, засноване в 1524 році, столиця однойменного департаменту;
 Гранада — департамент у південно-західній частині Нікарагуа;

Гранада — місто, штат Колорадо
 Гранада — місто, штат Міннесота

Історичні
 Нова Гранада — іспанське віце-королівство у Південній Америці, що включало території сучасних Колумбії, Панами й Еквадора.
 Гранадський емірат — остання арабська держава в Європі і останнє ісламське державне утворення на території Піренейського півострова.
 Королівство Гранада — територія Гранадського емірату, що в 1492 році увійшла до складу Кастильської корони.

Спорт 
«Гранада» — іспанський футбольний клуб з однойменного міста. Заснований 1931 року.

Техніка та мистецтво 
 Ford Granada (укр. Форд Гранада) — автомобіль, що випускався у 1972–1985 рр.
 Ґранада —  пісня Аґустина Лара.

Багатозначні терміни